Edward Villiers kan syfta på bland andra:

*Edward Villiers (knight) (omkring 1574–1626), halvbror till George Villiers, 1:e hertig av Buckingham
Edward Villiers, 1:e earl av Jersey (1656–1711), den föregåendes sonson; son till Edward Villiers (1620–1689)
Edward Villiers, 5:e earl av Clarendon (1846–1914), son till George Villiers, 4:e earl av Clarendon (1800–1870)